A09 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Quincampoix
A09 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti dell'apertura Réti